«Кармартен Таун» () — валлийский футбольный клуб, представляющий город Кармартен. В настоящий момент выступает в Южной Лиге Кимру - втором дивизионе Уэльса. Основан в 1948 году, домашние матчи проводит на стадионе «Ричмонд Парк», который вмещает 3 000 зрителей. Главным достижением клуба является победа в Кубке Уэльса в сезоне 2006/07.

Достижения 
 Кубок Уэльса по футболу:
 Обладатель (1): 2006/07.
 Финалист (2): 1998/99, 2004/05.

Выступления в еврокубках 

 1Q — первый квалификационный раунд,
 2Q — второй квалификационный раунд,
 1R — первый раунд.

Известные игроки 

  Рис Гриффитс
  Марк Делани

Ссылки 
 

Футбольные клубы Уэльса